Oenos o Enunt, va ser una ciutat de Lacònia.
 Riu Oenos és un afluent del riu Eurotas. Vegeu Enunt.
 Oenos, o Eneu va ser rei de Calidó (Etòlia) i germà d'Àgrios.